Die Episodenliste von PUR+ führt alle Folgen der Kinder-Wissens-Sendung, die vom ZDF  produziert wird, auf. Seit dem 9. September 2006 wurden über 500 Folgen gesendet. Zumeist finden (Stand 2020) die Erstausstrahlungen im ZDF um 6.25 Uhr statt. Moderiert wird die Sendung seit 2008 von Eric Mayer. Die momentane Sendedauer beträgt 25 Minuten.

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Staffel 6

Staffel 7

Staffel 8

Staffel 9

Staffel 10

Staffel 11

Staffel 12

Staffel 13

Staffel 14

Staffel 15

Staffel 16

Staffel 17

Specials

Weblinks 
 zdf.de: PUR+ auf der Website des ZDF
 kika.de: PUR+ auf der Website des KiKA
 fernsehserien.de: Episodenführer

Einzelnachweise 

Episodenliste